Адольф VI:

 Адольф VI (граф Гольштейн-Шауэнбурга) (ок. 1256—1315) — граф Гольштейн-Шауэнбурга с 1290 года.
 Адольф VI (граф Берга)(ум. 1348) — граф Берга с 1308 года.